Лозки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Лозки — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Лозки — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Лозки — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Лозки — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Лозки — деревня в Логойском районе Минской области.
 Лозки — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Лозки — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

Украина 
 Лозки — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Лозки — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Лозки — село во Владимирецком районе Ровненской области.